Palpimanidae är en familj av spindlar. Palpimanidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Palpimanidae 130 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Palpimanidae